Цареубийца может означать:

 Цареубийца — человек, совершивший цареубийство.
 Цареубийца (фильм) — художественный фильм, СССР — Великобритания, 1991 год. Режиссёр — Карен Шахназаров.

См. также 
 Цареубийцы (роман) — исторический роман П. Н. Краснова.